Южноамериканский кубок 2003 — 2-й розыгрыш турнира. Прошёл с 29 июля по 19 декабря 2003 года. Трофей впервые завоевал перуанский клуб «Сьенсиано».

Первый раунд

Секция 1 (Аргентина)

Предварительный этап 

|}

Финальный этап 

|}

Секция 2 (Бразилия)

Предварительный этап

Группа 1

Группа 2

Группа 3

Группа 4

Финальный этап 

|}

Секция 3 (Венесуэла/Боливия/Обладатель Кубка)

Предварительный этап 

|}

Основной этап 

|}

Финальный этап 

|}

Секция 4 (Перу/Чили)

Предварительный этап 

|}

Финальный этап 

|}

Секция 5 (Колумбия/Эквадор)

Предварительный этап 

|}

Финальный этап 

|}

Секция 6 (Парагвай/Уругвай)

Предварительный этап 

|}

Финальный этап 

|}

Четвертьфиналы 

|}

Полуфиналы 

|}

Финал

Чемпион

Лучшие бомбардиры 
  Херман Карти — 6 голов (Сьенсиано)

Ссылки 
 Южноамериканский Кубок 2003 на сайте RSSSF

2003
Футбол в Южной Америке в 2003 году